Leonard – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Leonardo

Geografia

Stati Uniti 
Leonard – città della Contea di Cass, Dakota del Nord
Leonard – villaggio della Contea di Oakland, Michigan
Leonard – città della Contea di Clearwater, Minnesota
Leonard – villaggio della Contea di Shelby, Missouri
Leonard – città della Contea di Fannin, Texas

Persone

Léonard
André-Joseph Léonard – arcivescovo cattolico belga
Christophe Léonard – cestista francese
Philippe Léonard – ex calciatore belga

Altro
Leonard – cratere sulla superficie di Venere
Leonard – personaggio di A Bug's Life - Megaminimondo
Leonard – serie di fumetti francese